Siren steht für:

 SIREN – Système d'identification du répertoire des entreprises ist eine neunstellige Identifikationsnummer für Unternehmen in Frankreich
 der luxemburgische Name des Dorfes Syren
 Siren (Wisconsin), Ort im Burnett County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Siren (Town), Town(ship) im Burnett County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Siren (Gattung), Gattung der Armmolche (Sirenidae)
 Siren (Band), ehemalige US-amerikanische Progressive- und Heavy-Metal-Band
 Siren (Album), ein Album von Ronnie Spector
 ein Album (1975) von Roxy Music
 SS-N-9 Siren, eine Schiffs- und U-Boot-gestützte Anti-Schiffs-Lenkwaffe
 eines der Pseudonyme des US-amerikanischen Komponisten Alexander Brandon
 ein Familienname in Finnland, siehe Sirén
 Siren (Audioformat), ein Audio-Codec
 Siren (Schiff), eine 1975/76 gebaute Fähre
 Originaltitel der US-amerikanischen Fernsehserie Mysterious Mermaids
 Siren SA, französischer Flugzeughersteller

Sonstiges:
 Siren Bay, Bucht an der Pennell-Küste, Viktorialand, Antarktika
 Siren Rock, Felsvorsprung im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Sirene
 Sirène
 Syren